Магно Алвес де Араужу (; род. , Апора, Баия) — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Флуминенсе», привлекался в сборную Бразилии.

Карьера 
В период с 1998 по 2003 год Магно Алвес 245 раз вышел на поле в футболке «Флуминенсе» и забил 111 голов, играя на позиции центрального нападающего, победил в чемпионате штата Рио в 2002 году. Самым известным выступлением считается игра против команды «Санта Круз». В этом матче он забил 5 мячей и получил прозвище Магната.

После недолгого пребывания в Корее, Алвес подписал контракт с японской командой «Оита Тринита» из японской Джей-лиги. В 2006 году, Алвес перешёл в стан чемпионов лиги, команды «Гамба Осака», вместо ведущего нападающего Араужу, который покинул клуб по семейным обстоятельствам. В 2007 перешёл в аравийский «Аль-Иттихад», после отчисления из «Гамбы Осаки» про причине проблем с дисциплиной. Впрочем, в Саудовской Аравии Алвес быстро стал любимцем фанатов из-за отличного голевого чутья и превосходной физической формы.

В 2010 году подписал контракт с бразильским клубом «Сеара».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»